Athenaeum marosvásárhelyi Athenaeum c. folyóirat (1968–1972)
Athenaeum Athenaeum című folyóiratok Magyarországon (19-20. sz.) 
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.
Athenaeum Kiadó

 Munkás Athenaeum (1938–1940) a munkásegységfront kulturális szervezete Kolozsváron
 Józsa Béla Athenaeum (1945–1947) kolozsvári művelődési szervezet
  Salamon Ernő Athenaeum (1945–1947) marosvásárhelyi művelődési szervezet